Rízia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Rízia (ort i Grekland), Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Évrou, 
 Rýzia, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar